Jméno a příjmení Alexandr Štorch má více známých nositelů:

 Alexandr Štorch (starší) (1816–1892) – český nakladatel a knihkupec
 Alexandr Štorch (mladší) (1851–1901) – český nakladatel a knihkupec, syn Alexandra Štorcha staršího